Em engenharia de software, CI/CD ou CICD pode se referir às práticas combinadas de integração contínua (continuous integration) e entrega contínua (continuous delivery).

CI/CD preenche as lacunas entre as atividades e equipes de desenvolvimento e operação, reforçando a automação na compilação, teste e implantação de aplicativos. O processo contrasta com os métodos tradicionais, onde todas as atualizações eram integradas em um grande lote antes de lançar a versão mais recente. As práticas modernas de DevOps envolvem desenvolvimento contínuo, teste contínuo, integração contínua, implantação contínua e monitoramento contínuo de aplicativos de software ao longo de seu ciclo de vida de desenvolvimento. A prática de CI/CD, ou pipeline de CI/CD, forma a espinha dorsal das operações DevOps modernas.

Desenvolvimento de software
Engenharia de software
Promoção e comunicações de marketing